Лина Музе (, род. 4 декабря 1992 года, Смилтене, Латвия) — латвийская метательница копья, участница Олимпиады 2012 года. Двукратная чемпионка Латвии (2013, 2018).

Биография и карьера 
Дебютировала на международной арене в 2009 году на чемпионате мира среди юношей в Брессаноне, где заняла 6 место. В 2013 году победила на чемпионате Европы среди молодёжи в Тампере.

Выполнила норматив для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но в июле получила серьёзную травму колена на чемпионате Европы в Амстердаме, и не принимала участие в соревнованиях до конца сезона.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Метатели копья Латвии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года